Pilsach ist ein geographischer Name:

 Pilsach, Gemeinde im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Pilsach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (Rednitz) vor der Beckenmühle (Stadt Neumarkt in der Oberpfalz), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Schloss Pilsach, Wasserschloss in der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Pilsach ist ein Familiennamensteil:
 Senfft von Pilsach, oberpfälzisches Uradelsgeschlecht

Siehe auch:
 Pilsbach